Holm peut désigner :

Personnalités 
 Celeste Holm (1917-2012), actrice américaine ;
 Chris Holm, écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Dagny Holm (1916-2004), designer danoise ;
 Dorthe Holm, joueuse de curling danoise ;
 Eleanor Holm, nageuse américaine ;
 Emil Holm (2000-), footballeur suédois ;
 Gustav Holm (1849-1940), explorateur et officier danois ;
 Hanya Holm (1893-1992), danseuse, chorégraphe et pédagogue d'origine allemande ;
 Hans Jørgen Holm (1835-1916), architecte danois ;
 , gymnaste danois ;
 Henrik Holm, joueur de tennis suédois ;
 Henrik Holm, acteur et mannequin norvégien ;
 Henrik Holm, joueur norvégien de hockey sur glace ;
 Ian Holm (1931-2020), acteur britannique ;
 , gymnaste danois ;
 Ludvig Holm, disc jockey suédois ;
 , tireur sportif norvégien ;
 Richard Holm (1912-1988), ténor allemand ;
 Richard L. Holm, officier de la CIA
 Stefan Holm, athlète suédois ;
 Sturla Holm Lægreid (1997-), biathlète norvégien ;
 Tara S. Holm, mathématicienne américaine ;
 Tore Holm, skipper suédois ;
 Yngve Holm, skipper suédois.

Toponymes

Allemagne 
 Holm, commune située dans le land du Schleswig-Holstein, arrondissement de Frise-du-Nord
 Holm, commune située dans le land du Schleswig-Holstein, arrondissement de Pinneberg

Norvège 
 Holm, une localité du comté de Nordland

Royaume-Uni

Îles des Orcades 
 Black Holm
 Corn Holm
 Glimps Holm
 Helliar Holm
 Holm of Faray
 Holm of Huip
 Holm of Papay
 Holm of Scockness
 Kili Holm
 Lamb Holm
 Linga Holm
 Muckle Green Holm
 Rusk Holm
 Sweyn Holm
 Thieves Holm

Îles des Shetland 
 Brough Holm
 Dore Holm
 Fish Holm
 Gloup Holm
 Isbister Holm
 Lady's Holm
 Lunna Holm

Suède 
 Holm, une localité de la commune de Halmstad.
 Holm, une localité de la commune de Sundsvall.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme suédois
Homonymie de patronyme norvégien
Homonymie de patronyme germanique
Patronyme anglais